Fenner peut faire référence à :

Patronyme 
 Farrah Fenner (née en 1977), joueuse sud-africaine de squash ;
 Frank Fenner (1914-2010), virologue australien ;
 Médaille Fenner, distinction en biologie ;
 Fenner Brockway (1888-1988), militant pacifiste et homme politique britannique.

Toponyme 
 Fenner, ville américaine dans l’État de New York.

Homonymie de patronyme